1. division 1989 var den 44. sæson af 1. division siden turneringens oprettelse i 1946. Turneringen blev administreret af DBU.

Brønshøj BK og B 1913 rykkede direkte ned 2. division. Odense BK vandt deres mesterskab.

Stilling

Målscorere

Referencer 

Fodbold i 1989
Sæsoner i 1. division (fodbold)